Бејнбриџ има више значења:
 Бејнбриџ (округ Џога, Охајо)
 Бејнбриџ (Пенсилванија)
 Бејнбриџ (Џорџија)
 Бејнбриџ (Њујорк)
 Бејнбриџ (Индијана)